Задача Келети — вопрос комбинаторной геометрии про верхнюю оценку на отношение периметра к площади объединения равных квадратов.
Сформулирован Тамасом Келети в 1998 году.
В 2014 году был найден контрпример.

Формулировка 
Предположим  — объединение конечного числа единичных квадратов на плоскости. Верно ли, что

где   обозначает периметр, а  площадь .

Замечания
Если все у всех квадратов совпадают центры, то выполняется равенство.

История 
 Тамас Келети доказал, что отношение ограничено сверху некоторой константой.
 Генеш доказал, что

 Он также доказал,

 в трёх случаях:
 если все квадраты из семейства получаются друг из друга параллельным переносом,
 если квадраты имею общий центр
 если число квадратов равно 2.
 В 2014 году, Виктор Кисс и Золтен Виндянски построили контрпример из 5 квадратов. Они также построили пример с отношением около .

Вариации и обобщения 

По теореме Келети, для данного многоугольника K, частное периметра к площади у произвольного объединения многоугольников равных K, ограничено сверху.
Аналогичные задачи для правильных многоугольников также имеют контрпримеры. То есть для правильного многоугольника K существует конечный набор равных многоугольников с объединением F такой, что

Примечания

Ссылки 
 Pálvölgyi Dömötör, Is the ratio Perimeter/Area for a finite union of unit squares at most 4?, MathOverflow.

Комбинаторная геометрия